

Geografia 
 Colombia
 Landázuri – comune nel dipartimento di Santander

Persone 
 Anthony Landázuri – calciatore ecuadoriano, difensore
 Eduardo Ortiz de Landázuri – medico e docente spagnolo, tra i fondatori dell'Università di Navarra a Pamplona
 Guadalupe Ortiz de Landázuri – insegnante e ricercatrice spagnola venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Juan Landázuri Ricketts – cardinale e arcivescovo cattolico peruviano
 Marizol Landázuri – velocista ecuadoriana